Garnisonlazarett, mitunter auch Garnisonslazarett genannt, bezeichnet:

im Allgemeinen
ein speziell für verwundete Soldaten eingerichtetes (Hilfs-)Lazarett

im Speziellen
 Garnisonlazarett (Dresden)
 Garnisonlazarett (Hannover)
 Königlich bayerisches Garnisonslazarett